Geografie
Warwick (Engeland), een plaats in het Engelse graafschap Warwickshire
Warwick Castle, een kasteel in het Engelse graafschap Warwickshire
Warwick (district), een district in het Engelse graafschap Warwickshire
Warwick-on-Eden, een dorp in het Engelse graafschap Cumbria
Warwick (Bermuda), een parochie van Bermuda
Warwick (Queensland), een stad in Queensland, Australië
Warwick (New York), een plaats in de Verenigde Staten
Warwick (Rhode Island), een plaats in de Verenigde Staten
Warwick (Virginia), een plaats in de Verenigde Staten
Warwick (Canada), een plaats in Canada
Warwick (Oklahoma)
Warwick (Georgia)
Warwick (North Dakota)

Overige
Warwick (basgitaar), een Duits merk basgitaar
Warwick (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk

Personen met de achternaam Warwick
Derek Warwick, een Britse autocoureur
Dionne Warwick, een Amerikaanse zangeres